Het WTA-tennistoernooi van Nanchang (officieel Jiangxi Open) van 2018 vond plaats van 23 tot en met 29 juli 2018 in de Chinese stad Nanchang. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Peng Shuai was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Zhu Lin.

Het tweede reekshoofd, Wang Qiang uit China, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij haar als zesde geplaatste landgenote Zheng Saisai die na een verloren eerste set en 0–4 achterstand moest opgeven wegens kramp in de buikspieren. Wang wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Nanchang op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Eri Hozumi en Valerija Savinych, moest al tijdens hun openingspartij de strijd opgeven, wegens een dijbeenblessure van Hozumi.

De ongeplaatste Chinese titelverdedigsters Jiang Xinyu en Tang Qianhui slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Chinese koppel Lu Jingjing en You Xiaodi in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Nanchang 2018
Nanchang